Odenas (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Rhône
 Ödenäs, een plaats in de gemeente Alingsås in de Zweedse provincie Västra Götalands län